Hoffstadt ist der Name 

 des Ortsteils Hoffstadt in der Gemeinde Lindlar

Hoffstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Hoffstadt (* 1972), deutscher Philosoph und Medienwissenschaftler
 Friedrich Hoffstadt (1802–1846), deutscher Richter, Maler und Kunstschriftsteller

Siehe auch:
 Hofstatt